Condado de Fayette es el nombre de 11 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Fayette (Alabama)
 Condado de Fayette (Georgia) 
 Condado de Fayette (Illinois) 
 Condado de Fayette (Indiana) 
 Condado de Fayette (Iowa) 
 Condado de Fayette (Kentucky) 
 Condado de Fayette (Ohio) 
 Condado de Fayette (Pensilvania) 
 Condado de Fayette (Tennessee) 
 Condado de Fayette (Texas) 
 Condado de Fayette (Virginia Occidental)